1966 Голяма награда на Италия е 17-о за Голямата награда на Италия и седми кръг от сезон 1966 във Формула 1, провежда се на 4 септември 1966 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия